Beppo Tonon – personaggio televisivo e ristoratore italiano
 Raffaello Tonon – personaggio televisivo italiano